Haveri är en stad i den indiska delstaten Karnataka, och är huvudort för ett distrikt med samma namn. Haveri ligger  meter över havet och  km söder om huvudstaden New Delhi. Folkmängden uppgick till 67 102 invånare vid folkräkningen 2011. 

Terrängen runt Hāveri är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Hāveri. Runt Hāveri är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Hāveri är det största samhället i trakten. Trakten runt Hāveri består till största delen av jordbruksmark.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor
 
Orter i Karnataka